Filipowo – leśniczówka w Polsce położona na Pojezierzu Leszczyńskim, w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Wijewo.
 Filipowo – wieś w południowej Bułgarii, w obwodzie Chaskowo, w gminie Topołowgrad.
 Filipowo – wieś w południowo-zachodniej Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad, w gminie Bansko.
Filipowo – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.
Filipowo – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
Filipowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
Filipowo – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.